Kisters ist der Familienname folgender Personen: 

 Gerhard Kisters (1906–1996), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Heinz Kisters (1912–1977), deutscher Unternehmer, Kunsthändler und Kunstsammler
 Karl Kisters (1924–2008), deutscher Unternehmer
Klaus Kisters, deutscher Unternehmer (Kisters AG)
Hanns Kisters, deutscher Unternehmer (Kisters AG)

Siehe auch:
 Kister